French Island (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 French Island (Victoria), eiland ten zuiden van Melbourne, Australië
 French Island (Baie Verte), eiland voor de noordkust van het Canadese eiland Newfoundland, gelegen bij Coachman's Cove
 French Island (Bay of Islands), eiland voor de westkust van het Canadese eiland Newfoundland